Farmers Classic 2011 — 85-й розыгрыш профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в Лос-Анджелесе, США, и являющегося частью Мирового Тура ATP в рамках серии ATP 250.

Турнир также является вторым в сезоне соревнованием мужской части US Open Series. Лидер серии перед этим турниром — американец Марди Фиш — принимал участие в соревнованиях.

В 2011 году турнир прошёл с 25 по 31 июля.

Прошлогодние победители:
 Одиночный разряд —  Сэм Куэрри
 Парный разряд —  Боб Брайан и  Майк Брайан

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Факты 
 Эрнест Гулбис выигрывает свой первый одиночный турнир на соревнованиях ассоциации в году и 2й за карьеру.
 Марди Фиш выходит в свой 3й одиночный финал на соревнованиях ассоциации в году и 20й за карьеру.

Парный разряд

Факты 
 Ксавье Малисс выигрывает свой 2й в году и 6й за карьеру парный титул на соревнованиях мирового тура.
 Марк Ноулз выигрывает свой первый в году и 54й за карьеру парный титул на соревнованиях мирового тура.

См. также 
 Farmers Classic

 Мировой Тур ATP 2011

 ATP 250
 US Open Series 2011

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Профиль турнира на сайте АТР 

 

США
Теннис
Июль 2011 года
2011
Лос-Анджелес